Europamästerskapen i simsport 1993 var det 21:e europamästerskapen i simsport och avgjordes i Sheffield, Storbritannien från den 3 augusti till den 8 augusti 1993. Storbritannien har arrangerat europamästerskapen i simsport en gång tidigare - London 1938. Storbritannien skulle komma att arrangera tävlingarna ytterligare en gång - London 2016.

Medaljtabell

Referenser 

1993 i Storbritannien
1993
Sportevenemang i Sheffield
Sportåret 1993
Internationella sportevenemang i England